Liotard ist der Name von
 Jean-Étienne Liotard (1702–1789), französisch-schweizerischer Pastell- und Emailmaler
 Kartika Liotard (1971–2020), niederländische Politikerin
 Pierre Liotard-Vogt (1909–1987), französischer Manager, CEO und Präsident des Verwaltungsrates von Nestlé
 Thérèse Liotard (* 1949), französische Schauspielerin

Sonstiges:
 Liotard-Gletscher, Gletscher im Adélieland, Antarktika
 Mount Liotard, Berg auf der Adelaide-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 Lyotard
 Liuthard